Cold Spring kan syfta på

 Cold Spring Harbor – ett album av Billy Joel, utgivet 1971

Geografi
 Cold Spring, Kentucky – en ort i USA
 Cold Spring, Minnesota – en ort i USA
 Cold Spring, New York – en ort i USA
 Cold Spring, Jamaica – en ort i Jamaica

Se även 
 Coldspring – flera